Франк Перера (; род. 21 июня 1984, Монпелье) — французский автогонщик который выступил в нескольких международных чемпионатах.

Карьера 

В 2006 Перера участвовал в серии GP2 за команду DAMS после четырёх лет участия за команду Prema в молодёжных чемпионатах. В 2007 он гонялся за команду Condor Motorsports в «Atlantic Championship», заработав три победы и финишировав позади Рафаэля Матоса. 6 февраля 2008 года было объявлено о подписании контракта Франка и Conquest Racing на выступление в Champ Car World Series после успешных тестов за команду. Однако, вскоре серии «Champ Car» и «Indy Racing League» были объединены, и сезон Champ Car был отменён. 25 февраля было объявлено, что Перера обновил контракт и выступил в IRL IndyCar. Он пропустил три гонки из-за финансовых проблем случившихся из-за банкротства его спонсора «Opes Prime», в это время его заменял бразилец Жайме Камара.

Для продолжения гонок в США, Перера заключил контракт на выступление в «Firestone Indy Lights» с командой «Guthrie Racing» в оставшейся части сезона 2008 и его дебют состоялся на седьмой гонке сезона на треке Айова Спидвей. Он одержал свою первую победу, стартовав с поула на трассе Infineon Raceway. Это был всего-лишь восьмой старт. Он возвратился в «IndyCar Series» и набрал очки на трассе Chicagoland Speedway, управляя болидом #41 команды «A. J. Foyt Enterprises». Также он подписал контракт с командой представляющий футбольный клуб Рома в новом чемпионате «Суперлига Формула» в 2008.

Перера вернулся в серию GP2 в 2009, заменив Джакомо ричи в команде David Price Racing. Перера не был допущен на старт первой гонки на этапе в Венгрии, поскольку он стал виновником инцидента с Роменом Грожаном. А поскольку его время было за пределами 107 % от времени поула Лукаса Ди Грасси, стюарды не допустили к гонке. Однако Грожану было разрешено стартовать.

Результаты выступлений

Гоночная карьера

Результаты выступлений в серии GP2

Американские серии

IndyCar

Результаты выступлений в Суперлиге Формуле 

Перера выступал за «Рому» совместно с Энрико Токачелло и их результаты были скомбинированы, что в итоге принесло им пятое место в чемпионате.

Примечания 

Автогонщики Франции
Пилоты GP2 из Франции
Гонщики Superleague Formula
Родившиеся в Монпелье
Пилоты Indy Lights
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Нидерландской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5